Gülpen ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph van Gülpen (1793–1850), deutscher Tuchfabrikant und Präsident der IHK Aachen
 Theodor van Gülpen (1761–1840), Pastor Primarius an der Abteikirche des Benediktinerklosters Werden und Kanzleipräsident